|-
| 120501 - ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 120502 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120503 - ||  || 12 septembrie 1993 || Palomar || 
|-
| 120504 ||  || 22 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 120505 ||  || 22 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 120506 - ||  || 15 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 120507 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120508 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120509 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120510 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120511 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120512 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120513 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120514 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120515 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120516 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120517 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120518 - ||  || 9 noiembrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120519 - ||  || 7 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120520 - ||  || 13 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120521 - ||  || 7 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120522 ||  || 11 iulie 1994 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 120523 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120524 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120525 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120526 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120527 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120528 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120529 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120530 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120531 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120532 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120533 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120534 - ||  || 12 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120535 - ||  || 12 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120536 - ||  || 12 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120537 - ||  || 3 septembrie 1994 || La Silla || La Silla
|-
| 120538 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120539 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120540 ||  || 30 septembrie 1994 ||  || 
|-
| 120541 - ||  || 2 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120542 - ||  || 8 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120543 - ||  || 28 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120544 - || 1994 WK || 25 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120545 - || 1994 WS || 25 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120546 - ||  || 28 noiembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120547 - ||  || 31 decembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120548 - || 1995 BO || 23 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120549 - ||  || 29 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120550 - ||  || 29 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120551 - ||  || 29 ianuarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120552 - ||  || 1 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120553 - ||  || 1 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120554 - ||  || 1 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120555 - ||  || 4 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120556 - ||  || 4 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120557 - ||  || 21 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120558 - ||  || 21 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120559 - ||  || 1 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120560 - ||  || 2 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120561 - ||  || 2 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120562 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120563 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120564 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120565 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120566 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120567 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120568 - ||  || 27 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120569 Huangrunqian ||  || 24 martie 1995 ||  || 
|-
| 120570 - ||  || 2 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120571 - ||  || 24 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120572 - ||  || 29 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120573 - ||  || 25 iunie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120574 ||  || 19 iulie 1995 ||  || 
|-
| 120575 - || 1995 QD || 17 august 1995 ||  || 
|-
| 120576 ||  || 25 august 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 120577 - ||  || 22 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120578 - ||  || 22 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120579 - ||  || 28 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120580 - || 1995 SF || 17 septembrie 1995 || Kleť || 
|-
| 120581 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120582 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120583 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120584 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120585 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120586 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120587 - ||  || 21 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120588 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120589 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120590 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120591 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120592 - ||  || 29 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120593 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120594 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120595 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120596 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120597 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120598 - ||  || 18 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120599 - ||  || 21 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120600 - ||  || 23 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-